Partit Tory, partit polític britànic fundat al .
 Geoffroy Tory (Bourges c. 1480 - París, 1533), humanista i gravador francès.